Мацкя́вичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Мацкявичюс, Альгимантас Антанович (род. 1958) — советский футболист.
 Мацкявичюс, Антанас (1828—1863) — литовский революционер-демократ, один из виднейших руководителей восстания в Литве в 1863 году.
 Мацкявичюс, Витаутас (1911—1991) — литовский художник.
 Мацкявичюс, Гедрюс (1945—2008) — театральный режиссёр.
 Мацкявичюс, Казимерас Юозович (1932—2010) — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.
 Мацкявичюс, Римас (род. 1957) — литовский спортсмен и врач.
 Мацкявичюс, Эрнест Гедревич (род. 1968) — российский тележурналист.